Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Henri Leconte e Ivan Lendl 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (Campioni)
 Guy Forget /  Slobodan Živojinović (secondo turno)
 Joakim Nyström /  Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (secondo turno)

 Rick Leach /  Jim Pugh (quarti di finale)
 Darren Cahill /  Laurie Warder (secondo turno)
 Claudio Mezzadri /  Michael Mortensen (secondo turno)
 Mansour Bahrami /  Diego Pérez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Open 1988